Томаш Маковский: Маковский, Томаш (1575—1630) — печатник, художник и гравёр, работавший в Великом княжестве Литовском.
 Маковский, Томаш (род. 1970) — польский библиотекарь и историк, директор Национальной библиотеки Польши.